Kategoria ta zastąpiła istniejącą w latach 1995-2010 kategorię album roku muzyka solowa.

Laureaci Fryderyków w kategorii album roku recital solowy:

Lata 2011-2022

Przypisy 

Album, solo
Muzyka poważna
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej